Aristiidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Lowry och Helen E. Stoddart 1997. Aristiidae ingår i ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aristiidae 25 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Aristiidae